Пиреш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пиреш, Жуан Мурса (1916—1994) — бразильский ботаник (ботаническое сокращение имени:).
 Пиреш, Мария Жуан (род. 1944) — португальская пианистка.
 Пиреш, Педру (род. 1934) — политик Кабо-Верде, президент Кабо-Верде с 22 марта 2001 по 9 сентября 2011 года.

Составные фамилии 
 Пиреш Велозу, Антониу (1926—2014) — португальский военачальник и политический деятель, командующий Северным военным округом, член Революционного совета.
 Пиреш да Фонсека, Роланду Жорже (род. 1985) — португальский футболист кабо-вердианского происхождения, центральный защитник.
 Пиреш де Миранда, Педру (1928—2015) — португальский инженер и государственный деятель, министр иностранных дел Португалии. См. также 
 Сору-Пиреш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Пирес